O Grupo Integração é um conjunto vocal gospel adventista formado em Vitória - ES em 1975. Mais conhecido pela canções Lindo és Meu Mestre e Não Tardará essas as mais conhecidas músicas do grupo que já gravou 13 discos. São sete integrantes que compõe o conjunto sendo três homens (Boby,Elie e Paulinho) e quatro mulheres (Geila, Dani, Thamily e Thaíse).

História 

O Grupo Integração teve desde o início o intuito de reunir jovens sedentos por louvar a Deus e pregar seu nome em todos os lugares. Apesar dos membros-fundadores terem apenas a intenção de fazer apresentações em igrejas locais, Deus mostrou que tinha um plano muito maior para aqueles jovens. Em 1981, após 6 anos fazendo apresentações em diversos lugares da região sudeste, o Grupo foi descoberto pela gravadora Bompastor, que na época estava em ascensão e começava a se interessar por grupos vocais, seguindo o modelo das gravadoras americanas. Após assinar um contrato de 5 anos com a gravadora, o Grupo Integração entrou em estúdio. Entre 1981 e 1985 foram lançados os trabalhos Caminhando Para o Lar, Um Dia...o Lar,e Juntos Vamos ao Lar. Essa série trouxe notoriedade ao Grupo, que em pouco tempo recebeu seu primeiro disco de ouro, referente às mais de 100.000 cópias vendidas do CD Um Dia... O Lar, que caiu no gosto do público especialmente pela canção Não Tardará, que é até os dias de hoje conhecida e muito cantada no meio Cristão.

Após renovar seu contrato com a Bompastor em 1986, lançou seu primeiro trabalho direcionado para o público infantil,Expresso Trem Feliz, que trouxe atenção das gravadoras a um novo ângulo do mercado cristão e mais tarde inspirou a direção do grupo a criar o Grupo Integração Jr., composto pelos filhos dos membros de seus componentes, lançando 3 CD’s entre 1991 e 1996 (“Amigos Pra Sempre”, “Presente de Deus” e “Balão de Gás”). Em 1987 o Grupo Integração já tinha uma respeitável projeção pelo país. Seu novo trabalho, Grande Alegria, rendeu-lhes seu segundo disco de ouro e teve suas músicas como Lindo És Meu Mestre e Grande Alegria, adotadas por inúmeras congregações de todo o Brasil. A medida que o tempo passava, foi crescendo o número de concertos e pedidos para apresentações, que levou o grupo a viajar por todas as capitais brasileiras, inúmeras cidades interioranas e alguns países da America Latina. A primeira apresentação internacional foi em 1989, em um congresso realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Argentina. O congresso na Argentina colocou o grupo em evidência, levando-os a ser convidados para cantar na Conferência Geral da Igreja Adventista (que acontece a cada 5 anos) realizada em Indianápolis-EUA, em 1990. O lançamento do CD Grande Deus, em 1991, tornou raros os momentos de folga. A cada fim de semana estavam na estrada rumo a congressos, campais e apresentações em Igrejas, levando o nome e a mensagem do Senhor a todos os lugares a que eram convidados.

Com a chegada de 1994, foi lançado o trabalho Vem Adorar, que marcou a volta do grupo após 3 anos longe dos estúdios, novamente vendendo mais de 100.000 cópias e rendendo-lhes seu terceiro disco de ouro. Em 1995 foram novamente à Conferência Geral, dessa vez realizada em Utrecht, Holanda. A viagem à Holanda permitiu que o grupo realizasse uma turnê por diversos países Europeus, como França, Suíça, Itália, Inglaterra, Espanha, entre outros. De volta ao Brasil, lançaram o CD Ele é Exaltado, marcado pelos arranjos contemporâneos e músicas e corinhos acessíveis para serem cantados pelas igrejas e congregações. Em 1996 iniciou uma nova fase do Grupo Integração. Com um repertório jovem e arranjos contemporâneos. Por seu próprio selo, Integração Records, lançaram os trabalhos Eterno Amor e Quarteto Integração, “Duetos Vol. 1”, que chegaram no mercado para atender as novas tendências que estavam sendo seguidas, com músicas românticas-cristãs para cerimonias de casamento, quarteto masculino, e o favorito do público e das igrejas em geral, Duetos.

Após 4 anos trazendo variações musicais ao mercado, o Grupo Integração lançou mais um CD com o grupo vocal Livre Sou. “Livre Sou” foi lançado pela primeira vez na turnê EUA-Canadá do ano 2000, quando novamente foram convidados para cantar na Conferência Geral da Igreja Adventista, realizada no Canadá. Essa turnê rendeu ao grupo o convite, no ano de 2002, para fazer uma turnê estendida pelos EUA, que levou o grupo a firmar residência no país. Depois de 4 anos em turnê por toda a costa leste dos Estados Unidos, gravaram um concerto para um programa do canal cristão 3ABN no ano de 2006. O programa é exibido em todos os países de língua portuguesa atingidos pelo canal em todo o mundo, incluindo Europa, Africa, e Brasil. Através do contato com a direção da 3ABN, assinaram um contrato com a gravadora Media Opportunities em 2007, e lançaram em 2008 seu primeiro CD nos EUA, Ao Teu Lado Estou – Duetos vol.2 . Com uma cara jovem e novas influências musicais, o Grupo Integração apresenta esse novo produto ao mercado cristão, com músicas em português e em inglês, esperando que as canções atinjam corações distantes e que não conhecem o Senhor, e que novas almas sejam trazidas aos pés dele.

Referência 

http://www.grupointegracao.com/index.php

Bandas formadas em 1975
Grupos musicais cristãos
Bandas do Espírito Santo